Breitenstein kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Breitenstein, Südharz – ort, tidigare kommun, Südharz, Sachsen-Anhalt, 
 Breitenstein (Chiemgauer Alpen), Bayern, Oberbayern, 
 Breitenstein (Schwäbische Alb) – berg, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Breitenstein (Bayerische Voralpen) – berg, Bayern, Oberbayern, lat 47,72, long 11,99,

Österrike 

 Breitenstein (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 

Robotskapade Österrikeförgreningar